Brunt kan syfta på:

 Brunt! – Nationalistisk & nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden, en antologi från 1997
 Chris Brunt (1984–), fotbollsspelare från Nordirland